Les émeutes des pommes de terre à Amsterdam en 1917.
 Les émeutes des pommes de terre en Russie de 1834 à 1844.